Mark Phillips (1948–) angol díjlovagló olimpikon
 Mark Phillips: Laurence Mark Janifer (1933–2002) és Randall Philip Garrett (1927–1987) amerikai sci-fi-írók álneve